Павел Кирьянов:
 Кирьянов, Павел Николаевич (1919—1941) — танкист, Герой Советского Союза (1940).
 Кирьянов, Павел Юрьевич (род. 1991) — российский футболист.